Сіссе́ () — прізвище мандінкського походження, розповсюджене насамперед у регіоні Західної Африки.

Відомі носії:
 Алью Сіссе (1976) — сенегальський футболіст
 Джибріль Сіссе {1981) — французький футболіст івуарійського походження
 Ібраїма Сіссе (1994) — бельгійський і гвінейський футболіст
 Карамоко Сіссе (1988) — гвінейський футболіст
 Папісс Сіссе (1985) — сенегальський футболіст
 Секу Сіссе (1985) — івуарійський футболіст
 Ернест Курто де Сіссе ​​(, Париж — , там само) — французький військовий і державний діяч, очолював кабінет міністрів Франції з 22 травня 1874 до 10 березня 1875.

Див. також 
 Сіссе — муніципалітет у Франції